«Ведмеже весілля» — радянська містична кінодрама 1925 року, за п'єсою Анатолія Луначарського, створена за мотивами новели Проспера Меріме «Локіс». Прем'єра відбулася 25 січня 1926 року. Один з найбільш матеріально успішних фільмів свого часу.

Сюжет 
Литва, початок XIX століття. Граф Шемет, зачатий від ведмедя, любить панянку Юльку, проте знає, що іноді перетворюється у ведмедя, і хоче залишити її, але Юлька, наївно вірячи, що все можна зцілити любов'ю, спокушає його. Відбувається весілля. Місцевим жителям це дуже не подобається, і вони вирішують вбити Шемета. У ніч, коли Шемет вбиває Юльку, селяни підпалюють замок. Шемет гине.

У ролях 

 Костянтин Еггерт —  граф Казимир Шемет / Михайло Шемет 
 Віра Малиновська —  Юлька Івинська 
 Наталія Розенель —  Марія Івинська 
 Юрій Завадський —  Ольгерд Кейстут 
 Володимир Владиславський —  генерал 
 Олександра Карцева — Аделіна Шемет, дружина Михайла Казимира
 Варвара Альохіна — Аделіна в старості
 Олександр Гейрот — пастор Віттенбах
 Ольга Ленська — Туська, дочка дроворуба
 Н. Сталь — злиденна
 Олена Волконська — Августа Довгелло
 Борис Афонін — домашній лікар Шемета
 М. Розенштейн — гувернантка
 Микола Вітовтов — епізод
 Карл Гурняк — лакей
 Гюльбіке Щербатова — епізод
 Василь Бокарєв — веселий гість
 Галина Кравченко — епізод
 Микола Гладильщиков — епізод
 Микола Трофімов — ведмідь
 Тетяна Мухіна — дівчинка

Знімальна група 
 Сценарій: Георгій Гребнер, Анатолій Луначарський
 Режисери: Володимир Гардін (пролог), Костянтин Еггерт
 Оператори: Едуард Тіссе (пролог), Петро Єрмолов
 Художник: Володимир Єгоров

Посилання 
 

Фільми СРСР 1925
Фільми Володимира Гардіна
Фільми-драми СРСР
Історичні фільми СРСР